Shitai ist der Name:

 des Kreises Shitai (石台县) der Stadt Chizhou in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Shitai (Chizhou)
 die Großgemeinde Shitai (石台镇) im Stadtbezirk Duji in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Shitai (Duji)
 der Gemeinde Shitai (石台乡) im Kreis Zitong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shitai (Zitong)
 der Shitai PDL, siehe: Schnellfahrstrecke Tsingtao–Taiyuan